Duh ima več pomenov:

 duh, domnevno breztelesno prikazovanje mrtve osebe
 Duh (priimek), slovenski priimek (npr. Sebastian Duh)

Znanost

Fizika 

 duh, nefizično stanje v teoriji
 duh Faddejeva in Popova, tuje polje uvedeno v sklopitvene teorije kvantnega polja za konsistenco s formulacijo integrala po poti

Film 

 Duh (Ghost), ameriški romantični fantazijski film iz leta 1990

Glej tudi 

 ghost
 duhovnost
 duhovnik
 duševnost
 spiritizem